Lee Smith – giocatore di baseball statunitense
Lee Smith – giocatore di football americano statunitense
Lee Smith – montatore australiano 
Lee Smith – scrittrice statunitense